Зимовник — многозначный термин:

 Зимовник, или морозник (), — род многолетних трав из семейства лютиковых.
 Зимовник, или безвременник (), — род растений семейства безвременниковых.
 Зимовник — название хозяйства, хутора у запорожских, черноморских и у части донских казаков.

Топоним 
 Зимовник — село в Херсонском городском совете Херсонской области Украины.

См. также 
 Зимовники
 Зимовной